Rym Musique est un label de musique français créé par Claude Lombard en 1979. Initialement conçu pour produire des enregistrements pour enfants, l'entreprise avait également publié des albums de Michel Delpech, Les Chatons entre autres.

Ils ont également publié l’album « Nomade » de Michelle Bernard.

Liens externes 
 
 
 

Label discographique indépendant ayant son siège en France